«Love Hurts» puede referirse a:

Música 
 "Love Hurts" (1960), canción de Boudleaux Bryant - grabada primeramente por The Everly Brothers y versionada (entre otros) por Nazareth,Gram Parson y Emilou Harris, Jim Capaldi y Cher;
  Love Hurts (1975), Jim Capaldi.
 "Love Hurts" (2008), canción de Incubus;
 Love Hurts (1991), álbum de Cher:
 Love Hurts Tour, tour del álbum homónimo.
 "Love Hurts" (1985), canción de Elaine Paige;
 "Love Hurts" (1999), álbum de Jon B.

Cine 
 Love Hurts / El rompecorazones (1990), película dirigida por Bud Yorkin;
 Love Hurts (Hartverscheurend) (1993), película holandesa;
 Love Hurts (2009), película dirigida por Barra Grant.

Televisión 
 "Love Hurts" (1999), episodio (T01E21) de la serie Charmed;
 "Love Hurts" (2005), episodio (T01E22) de la serie House M. D.;
 "Love Hurts" (1997), episodio (T01E07) de la serie Brooklyn South;
 Love Hurts (1992-1994), serie de TV británica.

Literatura 
 Love Hurts (2009), novela gráfica de Kim W. Andersson.